Auxy, commune française du Loiret ;
 voir aussi : Démographie d'Auxy, Élections à Auxy
 Auxy, commune française de Saône-et-Loire.

Voir aussi 

 Jean d'Auxy (?-1474), gouverneur de Charles de Charolais.